Miasta w Wielkiej Brytanii:
 Dorrington – miejscowość w Anglia, w hrabstwie Lincolnshire
 Dorrington – miejscowość w Anglia, w hrabstwie Shropshire

Miasta w USA:
 Dorrington – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Calaveras